Kirsajty ist der polnische Name eines Sees und eines Dorfes:
 Jezioro Kirsajty, See in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kirsaitensee in Ostpreußen
 Kirsajty (Pozezdrze), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Dorf und Insel Kirsaiten, Kreis Angerburg, Ostpreußen